Akademia Ignatianum w Krakowie
 (296968) Ignatianum